Imię i nazwisko Miklós Szabó nosili lub noszą m.in.:
 Miklós Szabó (1908–2000) – węgierski lekkoatleta, biegacz średniodystansowy, olimpijczyk z 1936
 Miklós Szabó (1928–2022) – węgierski lekkoatleta, biegacz długodystansowy, olimpijczyk z 1956 i 1960
 Miklós Szabó (1938–2019) – węgierski strzelec sportowy, olimpijczyk z 1960
 Miklós Szabó (ur. 1955) – australijski judoka pochodzenia węgierskiego, olimpijczyk z 1996